Betrayed kan syfta på:

 Betrayed (film, 1917) – en stumfilm från 1917 i regi av Raoul Walsh
 Betrayed (Lil Xan) – en låt från 2017 inspelad av den amerikanska rapparen Lil Xan